Hildegardis-Schule steht für folgende Schulen:

 Katholische Schule St. Hildegard, ein Gymnasium in Berlin
 Hildegardisschule Bingen, ein Gymnasium und eine Berufsbildende Schule in Bingen
 Hildegardis-Schule Bochum, ein Gymnasium in Bochum
 St. Hildegardis-Gymnasium, ein Gymnasium in Duisburg
 Hildegardis-Schule Hagen, ein Gymnasium in Hagen
 Hildegard-von-Bingen-Gymnasium, ein Gymnasium in Köln
 Hildegardisschule Münster, ein Berufskolleg in Münster (Westfalen)
 Hildegardisschule (Rüdesheim am Rhein), eine ingetrierte Gesamtschule in Rüdesheim am Rhein
 Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen, ein Gymnasium in Twistringen

Liste (Schulen nach Namensgeber)